Niverville – town della provincia di Manitoba in Canada
 Niverville – census-designated place della contea di Colombia, New York, USA